Dingombi peut désigner :
 Dingombi (Dibang), un village du Cameroun dans l'arrondissement de Dibang
 Dingombi (Ngwei), un village du Cameroun dans l'arrondissement de Ngwei